Hamon est un nom propre qui peut désigner :

Prénom  
Hamon est un prénom masculin notamment porté par :
 Hamon de Laval (° avant 1035 - † vers 1076/1085), deuxième seigneur de Laval ; 
 Hamon le Dentu, (°? - †1047) puissant baron normand de l'ouest du duché, l’un des chefs de la bataille du Val-ès-Dunes ;
 Hamon évêque d'Aleth († 1058) ;
 Hamon de Léon (1157-1171), évêque de Léon.

Patronyme 

 Abbé Hamon ( - ), prélat catholique français
 Alain Hamon ( - ), journaliste français
 André-Georges Hamon (1944 - 1999), journaliste français
 Augustin Frédéric Adolphe Hamon ( - ), écrivain français
 Baptiste W. Hamon ( - ), auteur, compositeur, interprète français
 Benoît Hamon ( - ), homme politique français
 Cléo Hamon ( - ), patineuse artistique française
 
 Francis Hamon, juriste français
 
 Gwendoline Hamon ( - ), actrice française
 Hervé Hamon ( - ), écrivain français
  ( - ), footballeur anglais
 Jean Hamon ( - ), médecin et écrivain français
 Jean Hamon, promoteur immobilier
 Jean-Louis Hamon ( - ), peintre français
 Jean-Marie Hamon ( - ), homme politique français
 Joseph Hamon ( - ), écrivain français
 Kristian Hamon, rédacteur et historien français
 Laurent Hamon, journaliste français
 Lucienne Hamon ( - ), actrice française
 Ludovic Hamon (1838-18..), journaliste, romancier, directeur de l'hebdomadaire Le Conteur breton sous le nom de L. Kermeleuc
 Ludovic-Georges Hamon (1875-1942), nom d'artiste "Hamon-Trémeur", photographe français
 Léo Hamon ( - ), personnalité politique française
 
  ( - ), cycliste américain
 Nancy Hamon (? - ), philanthrophe américain
 Philippe Hamon (1940 - ), universitaire français
 
 Pierre-Paul Hamon ( - ), peintre français
 Renée Hamon (1897-1943), écrivain français
 Thomas Hamon ( - ), cycliste français
 Yves Hamon ( - ), personnalité politique française

Musique 
 Hamon Martin Quintet, groupe de musiques traditionnelles bretonnes.

Divers 
 Hamon, mot japonais désignant spécifiquement le résultat du processus de trempe d'un sabre japonais
 Groupe Hamon, entreprise spécialisée dans les systèmes industriels thermiques, créé en 1904 en Belgique par les frères Achille et Fernand Hamon

Liens externes 
 

Homonymie de patronyme
Patronyme français